Röpcke ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Röpcke (* 1946), deutscher Archivar, ehemaliger Direktor des Landeshauptarchivs Schwerin
 Bernd Röpcke (* 1951), deutscher Fußballspieler
 Julian Röpcke (* 1982), deutscher Journalist
 Thies Röpcke (* 1954), deutscher Tennisspieler
 Uta Röpcke (* 1965), deutsche Kulturwissenschaftlerin und Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Willy Röpcke (1879–1945), deutscher Richter und Kommunalpolitiker (DDP)

Siehe auch:
 Repke (Adelsgeschlecht)
 Roebke
 Röpke